Лак — может означать следующее:

 Лак — раствор органических полимеров.
 Лак (пигмент) — разновидность органических пигментов, нерастворимое комплексное соединение, полученное из растворимого красителя.

Фамилия 
 Лак, Гэри (род. 1937) — американский военный деятель, генерал армии.
 Лак, Софи (род.1989) — австралийская актриса.
 Лак, Чарльз (1886 — после 1912) — британский гимнаст.
 Лак, Элмер (1918—2015) — канадский профессиональный хоккеист и тренер.
 Лак, Эндрю (род. 1989) — игрок в американский футбол.

Топоним 
 Лак — область в Кот-д’Ивуаре.
 Лак — регион в Республике Чад.
 Лак — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
Лак — до 1945 г. название села Высочанское в Тарутинском районе Одесской области.

См. также 
 Лаак
 Лак для ногтей
 Лак для волос (значения)
 Лаки